Sissi – przydomek cesarzowej Elżbiety Bawarskiej
 Sissi – film z 1955 roku
 Sissi - młoda cesarzowa – film z 1956 roku 
 Sissi - losy cesarzowej – film z 1957 roku
 Sisi – film telewizyjny z 2009 roku
 Sissi – brazylijska piłkarka